Philippi steht für:
 Philippi (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Titularerzbistum Philippi, Titularerzbistum
 Schlacht bei Philippi in Makedonien, 42 v. Chr.
 Gefecht bei Philippi in West Virginia, 1861
 Sammlung Philippi, Sammlung von Kopfbedeckungen aus Glaube, Religion und Spiritualität

Philippi ist der Name folgender 

Orte:
 Philippi, antike Stadt und Festung in Makedonien
 Caesarea Philippi, antike Stadt in Jordantal
 Philippi (Virginia), Vereinigte Staaten
 Philippi (West Virginia), Vereinigte Staaten
 Philippi (Südafrika), Township in Kapstadt, Südafrika

geografischer Objekte:

 Philippi Rise, Halbinsel an der Oskar-II.-Küste, Grahamland, Antarktika
 Kap Philippi, Kap an der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Filippi